Vladimir Iline (1928-2009), joueur de football et entraîneur soviétique ;
 Vladimir Iline (né en 1947), acteur russe ;
  (1928-2014), mathématicien russe ;
  (né en 1992), joueur de football russe.